Яицкая — женская фамилия:
 Яицкая, Анастасия Сергеевна (род. 1920) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Яицкая, Инна Геннадьевна (род. 1978) — российская пловчиха, мастер спорта международного класса.

См. также 
 Яицкий, Николай Антонович